Асир (Ашер) () — восьмой по счету сын патриарха еврейского народа Иакова и Зелфы, служанки его жены Лии.

Родоначальник одного из двенадцати колен Израилевых (колена Асирова), занимавшего прибрежную область на севере Ханаана, в долине Акко, а также в верхней и нижней частях западной Галилеи.

Упоминается в книге Судей.

Имел 4 сыновей: Имна, Ишва, Ишви, Берия и дочь — Серах.

Примечания

Ссылки 

Праотцы
Святые по алфавиту